Csang Lej (1964) kínai építész
 Csang Lej (1979) kínai vívónő, olimpikon
 Csang Lej (1981) kínai kerékpáros, olimpikon
 Csang Lej (1982) kínai sportlövő
 Csang Lej (1985) kínai labdarúgó
 Csang Lej (1985) kínai röplabdázónő, olimpikon
 Csang Lej (1988) kínai vízilabdázónő, olimpikon